

Associazioni 
 PATH – associazione non profit statunitense
 Positive Alternatives to Homosexuality – associazione LGBT statunitense

Informatica 
 Path – altro nome del percorso, termine che indica la posizione specifica di un elemento all'interno di un archivio dati
 PATH – variabile d'ambiente
 Path – rete sociale

Musica 
 Path Vol. 1 & 2 – singolo degli Apocalyptica del 2001

Urbanistica e trasporti 
 PATH – rete di passaggi sotterranei di Toronto, in Canada
 Port Authority Trans-Hudson – metropolitana

Pagine correlate 
 Paf
 The Path